Champigneul kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Champigneul-sur-Vence, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Champigneul-Champagne, departementet Marne i regionen Grand Est,